Малиновка () — село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481507. Население по переписи 2001 г. составляет 276 (120/156 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Малиновка находится в 12 км от пгт Близнюки, железнодорожная станция Дубово с несколькими грузовыми терминалами, примыкает к селу Энергетиков (Близнюковский район).
Село находится в начале балки Сухой Торец по которой протекает ручей, один из истоков реки Сухой Торец.
Возле села сделана запруда.

Натурные съёмки фильма Свадьба в Малиновке проводились в одной из Малиновок, либо в Малиновке в Чугуевском районе, либо в Малиновке в Глобинском районе Полтавской области, но не в Барвенковском районе.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Религия 
 Религиозная община Преподобного Сергия Радонежского Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.

Памятники 
 Памятник герою фильма «Свадьба в Малиновке» адъютанту Попандопуло

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района